Садофьев — фамилия; имеет женскую форму Садофьева.
 Садофьев, Игорь Васильевич (род. 1956) — российский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени.
 Садофьев, Илья Иванович (1889—1965) — русский советский поэт и переводчик, журналист, рабочий корреспондент.